El término Superstar («superestrella», en inglés) puede referirse a:

Cine 
 Superstar (1999), película cómica.

Música 
 Superstar (1969), canción interpretada por diversos artistas como The Carpenters, Luther Vandross y Sonic Youth.
 Superstar (1996), canción interpretada por Soda Stereo.
 Superstar (2001), canción interpretada por Saliva.
 Superstar (2003), canción interpretada por Christine Milton y posteriormente por Jamelia.
 Superstar (2007), canción interpretada por Lupe Fiasco.
 Superstar (2012), canción interpretada por Madonna.
Superstar (2019), canción interpretada por MARINA.
Superstar (2021), EP del grupo surcoreano Shinee.

Televisión
 Superstar (2000), decimoséptimo episodio de la cuarta temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.